Bramafan steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Siviriez im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vulliens im Kanton Waadt, Schweiz